Alice Nesti (1989-), nageuse italienne
 Fulvio Nesti (1925-1996), footballeur italien
 Giovanni Nesti (1922-2011), joueur et entraîneur de basket italien
 Jacqueline Nesti Joseph (1932-), peintre haïtienne
 Mauro Nesti (1925-2013), pilote automobile italien
 Vinicio Nesti (1931-2014), joueur et entraîneur de basket italien